De Staat (Plato), oorspr. Politeia, ook De Republiek genoemd, een werk van de Griekse filosoof Plato
 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, in geschiedkundige werken vaak kortweg de Republiek genoemd
 De republiek (roman) van Joost de Vries